Amplas (Deli Serdang), plaats in Deli Serdang, Indonesië.
 Amplas (Medan), plaats in Medan, Indonesië.